Лев Ива́нович Сапе́га () — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, дипломат и политический мыслитель, в 1585—1589 годах подканцлер литовский, в 1589—1623 годах канцлер великий литовский, с 1623 года виленский воевода, с 1625 года гетман великий литовский.

Ранние годы 
Происходил из магнатского рода Сапег герба «Лис». Старший сын старосты дорогичинского и подстаросты оршанского Ивана Ивановича Сапеги (ум. 1580) и Богданы Друцкой-Соколинской. Воспитывался в несвижском имении Николая Радзивилла Чёрного, который затем послал его учиться в Лейпцигский университет.

Государственные посты 
Службу начинал писарем в городской канцелярии г. Орши.

Начав службу с самых нижних ступенек в государственной иерархии, Лев Сапега в возрасте 70 лет достиг наивысшего поста в Великом княжестве Литовском — великого гетмана, то есть военного министра и главнокомандующего войсками. Эта должность позволяла принимать решения, не согласовывая их с королём польским и великим князем литовским. На должности городского писаря прослужил достаточно долго, затем мощным толчком в его карьере послужило личное знакомство с королём и великим князем Стефаном Баторием.
В 1581 году стал писарем Великого княжества Литовского. Совместно с тогдашними канцлером и подканцлером он участвовал в создании Главного Трибунала ВКЛ.
С 1581 года был королевским писарем при Стефане Батории, затем подканцлером (c 1585 по 1589 годы) и великим канцлером Великого княжества Литовского (с 1589 по 1623 годы).
Добровольно отказался от этой должности, чтобы усилить своё влияние и влияние клана Сапег(ов) в Великом княжестве Литовском и всей Речи Посполитой.

Во время выборов короля Речи Посполитой 1587 года был сторонником избрания на престол русского царя Фёдора Иоанновича. Однако несогласие царя с рядом условий избрания, а также плохая подготовка к выборам привели к тому, что Федор Иоаннович так и не участвовал в выборах.

С 1621 года — виленский воевода, с 1625 года — великий гетман Великого княжества Литовского. Проявил себя на заключительном этапе Ливонской войны (1558—1583).
Сформированный им ещё в молодости на собственные средства гусарский полк успешно действовал в битве при Великих Луках и осаде Пскова.

Позднее возглавлял посольства Великого княжества Литовского, в продление Ям-Запольского мира (1582) заключавшие мирные договоры с Фёдором Иоанновичем и Борисом Годуновым (1600). В Смутное время участвовал в подготовке интервенции войск Речи Посполитой в Московское царство, поддерживал Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. В его слонимском имении воспитывался лже-Ивашка I — Ян Фаустин Луба, который якобы был сыном Марины Мнишек от Лжедмитрия II.

Двоюродный брат Л. И. Сапеги, Ян Петр Сапега, в 1608—1611 годах командовал войсками Лжедмитрия II, затем перешёл на сторону короля Сигизмунда III.

Уния 

Родился в православной семье, перешёл в кальвинизм, в 1588 году принял католичество. Был сторонником воссоединения христианской церкви, поэтому деятельно участвовал в подготовке церковной унии (Брест, 1596), поддерживал её саму, но не жёсткие меры её претворения в жизнь.

Трибунал и Статут 
Некоторые историки приписывают Льву Сапеге инициативу создания выдающегося памятника правовой и политической мысли Европы — Статута Великого княжества Литовского 1588 года, добавляя при этом, что он был основным разработчиком кодификации.

Статут Великого княжества Литовского 1588 года — не собрание законов, а кодификационный акт, который определял государственное устройство Великого княжества Литовского.

На коронационном сейме в январе 1588 года выступил с речью, убеждающей короля и великого князя Сигизмунда III Вазу и сейм Речи Посполитой утвердить новую редакцию статута. Стараниями Льва Сапеги Третий Литовский статут был издан, вследствие широкого употребления неоднократно переиздавался, был переведён на польский язык, затем на русский, поскольку в качестве кодекса законов действовал на территории Литвы и Белоруссии до 1840 года, когда на территорию бывшего Великого княжества Литовского было распространено российское имперское законодательство.

Поздние годы 
Последние годы жизни Лев Сапега занимался упорядочиванием архивов Литовской метрики. Был основателем ряда костёлов, в том числе и костёла Святого Михаила в Вильне, где и захоронен его прах.

В храме справа от алтаря сохранилось мраморное надгробие Льва Сапеги и двух его жён — Елизаветы, урождённой Радзивилл, и Дороты, урождённой Фирлей, в стиле барокко.

Память 

 В 1602 году шведский автор Грегор Ларсен, более известный под греческим псевдонимом Барастус, издал в Браунсберге (Восточная Пруссия) на латыни панегирик Льву Сапеге под названием «Panegyrica illustri magnifico domino D. Leoni Sapiehae M. D. Lithuaniae cancellario…».
 В 1995 году была выпущена почтовая марка Белоруссии, посвящённая Сапеге.
 В Белоруссии действует Просветительское общественное объединение «Фонд имени Льва Сапеги».
 Именем Льва Сапеги названы улицы в Минске и Могилёве, а также площадь в Слониме. В 2010 году в городе Лепеле был установлен памятник, а в 2019 году — в Слониме.
 Национальным банком Республики Беларусь 30 декабря 2010 года была выпущена в обращение серебряная монета «Лев Сапега».
 Сапега стал персонажем романа Ю. И. Фёдорова «Борис Годунов».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Воеводы виленские
Лев Иванович
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Писари великие литовские
Похороненные в Вильнюсе